Таруазо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 95 км на захід від Діжона, 45 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Таруазо на сайті французького Національного інституту географії
 Таруазо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таруазо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таруазо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таруазо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна